Middlesex, comtat tradicional d'Anglaterra, Regne Unit.
 Middlesex (Carolina del Nord)
 Middlesex (Nova Jersey)
 Middlesex (Vermont)